Woerl ist der Familienname von:

 Joseph Edmund Woerl (1803–1865), deutscher Kartograph und Geograph
 Leo Woerl (1843–1918), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Wöhrl